Movix é uma  distribuição do Linux, voltada para a geração de CDs de boot para multimídia, baseada em Slackware.

Ligações externas 
 Website oficial

Distribuições Linux
Programas de computador descontinuados